Lasiurus kan syfta på:

 Lasiurus (djur) – ett släkte av fladdermöss
 Lasiurus (växter) – ett släkte av växter